Шаяхметов — тюркская фамилия, имеет женскую форму Шаяхметова. Известные носители:

Известные носители 
 Шаяхметов, Адиль Шаяхметович (род. 1956) — председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 Шаяхметов, Багдат Мухаметович (1946—2013) — казахстанский хозяйственный деятель.
 Шаяхметов, Владислав Наильевич (род. 1981) — российский футболист.
 Шаяхметов, Дильмурат Болатович (род. 1980) — футболист, мастер спорта Республики Казахстан.
 Шаяхметов, Жумабай Шаяхметович (1902—1966) — советский партийный и государственный деятель, Первый секретарь ЦК КП Казахстана с 1946 по 1954 год.
 Шаяхметов, Медет Шегебаевич (род. 1993) — казахстанский режиссёр, продюсер, клипмейкер.
 Шаяхметов, Наиль Ахатович (род. 1970) — российский хоккеист.
 Шаяхметов, Рахимжан Омарович (1916—1998) — советский политический деятель.
 Шаяхметов, Рустам Асхатович (род. 1975) — российский спортсмен (шашки, шашечная композиция), литературовед, мифолог и фольклорист, спортивный журналист.
 Шаяхметов, Фазулла Зайнуллович (1929—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Шаяхметов, Шайсултан Шаяхметович (1939—2000) — министр образования Республики Казахстан.
 Шаяхметов, Ермухан Шаяхметович (1935-2003) Советский, Казахстанский финансист, банкир.

